Пало де Флор има више значења:

 Пало де Флор (Сантијаго Уахолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пало де Флор (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику